A 2009–2010-es bolgár labdarúgó-bajnokság első osztályának küzdelmei 16 csapat részvételével 2009. augusztus 8-án kezdődtek. Címvédő a Levszki Szofija együttese.

A bajnokság rendszere 
A bajnokságot körmérkőzéses, őszi–tavaszi-rendszerben bonyolítják le, így minden csapat minden csapattal kétszer mérkőzik meg: egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben. A pontvadászat győztese szerzi meg a bolgár bajnoki címet, míg az utolsó három helyen végzett csapat kiesik a másodosztályba.

Csapatok, stadionok, vezetőedzők 
A 2009–2010-es bolgár élvonal csapatai

Végeredmény 

|rowspan="6" bgcolor="#FAFAFA"|

|rowspan="3" bgcolor="#FAFAFA"|

Kereszttábla

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2010. április 5., forrás: PFL.bg .

17 gólos 
  Martin Kamburov (Lokomotiv Szofija)

12 gólos 
  Wilfried Niflore (Liteksz Lovecs)

11 gólos
  Junior (Szlavija Szofija)

10 gólos
  Georgi Andonov (Beroe)
  Iszmail Isza (Lokomotiv Mezdra)

9 gólos
  Dejan Hrisztov (Szliven)

8 gólos
  Goran Janković (Minyor Pernik)
  Ivan Sztojanov (CSZKA Szofija)

Források

Külső hivatkozások 
 Az „A” PFL hivatalos oldala 

Bolgár labdarúgó-bajnokságok
bolgár 1